Кузрека:
 Кузрека (деревня) — деревня в Терском районе Мурманской области.
 Кузрека (река, впадает в Пашозеро) — река в Ленинградской области
 Кузрека (река, впадает в Онежский залив) — река в Беломорском районе Карелии.
 Кузрека (река, впадает в Кандалакшский залив) — река на Кольском полуострове.